Кутлово може бити:

 Кутлово (Крагујевац), насељено место града Крагујевца, Србија
 Кутлово (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија, Србија